Quando se refere a Palhota, refere-se a:

 Mucambo (cabana), cabanas de construção vernacular
 Palhota (Cartaxo), aldeia situada no concelho do Cartaxo, Portugal
 Palhota (Palmela), aldeia situada no concelho de Palmela, Portugal

Desambiguação